Даугмале () — топоним в Латвии:
 Даугмале — городище на левом берегу реки Западная Двина (Даугава), в 22 км к юго-востоку от Риги.
 Даугмале —  населенный пункт в Кекавском крае.
 Даугмале —  остановочный пункт в Риге, на линии Рига — Крустпилс.